Angelo Tarchi  (1760-1816), compositeur italien
 Angelo Tarchi  (1897-1974), homme politique italien

Voir aussi